Определение пола у человека (также приписывание пола или назначение пола) — распознавание пола при рождении ребёнка. Как правило, при рождении ребёнка родственник, акушер или врач осматривает гениталии ребёнка и приписывает ему мужской или женский пол. Определение пола также может проводиться до рождения при помощи ультразвуковой диагностики.

Пол, определённый при рождении, обычно соответствует анатомическому и биологическому полу ребёнка. В некоторых случаях ребёнок не вписывается в строгие определения мужского и женского пола, их число может достигать 1,7 %, из которых 0,5 % обусловлены неоднозначными на вид гениталиями. Среди других причин — аномалии, связанные с хромосомами, половыми железами или гормонами. Эти случаи объединены под названием интерсекс.

Также известны случаи, когда ребёнка с известным биологическим полом взрослые воспитывают как принадлежащего к другому полу. В этом случае они назначают ему определённый пол, но уже не при рождении, а при воспитании. Такое переопределение противоречит принципам прав человека, поскольку речь идёт о произвольных действиях взрослых над ребёнком.

Иногда путают интерсексуальность с транссексуальностью и трансгендерностью: в первом случае речь идёт о физических половых признаках, а во втором — о несоответствии физических половых признаков и внутреннего самоощущения человека, или несоответствии его самовыражения с гендерными стереотипами.

Известны случаи, когда назначенный пол противоречит как биологическому полу, так и гендерной идентичности человека.

Терминология 
Биологический пол — совокупность внешних и внутренних физических половых признаков. Биологический пол определяется набором хромосом в клетках тела, которые во многом определяют физическое строение тела, в том числе половые признаки.

Пол, определённый при рождении. Как правило, пол новорождённого ребёнка определяют по внешнему виду гениталий. При нормальном внутриутробном развитии внешние половые признаки однозначно соответствуют биологическому полу. Но при нарушениях внутриутробного развития это может быть не так.

Интерсекс — человек, у которого при рождении половые признаки не соответствуют определённому полу однозначно..

Пол воспитания. Как правило, ребёнка воспитывают в соответствии с полом, определённым при рождении. Но бывают случаи, когда ребёнка воспитывают как принадлежащего к другому полу, таким образом «назначая» ребёнку пол не по наблюдаемым признакам, а по каким-то своим желаниям.

Гендерная идентичность, или психологический пол, это то, как человек сам себя ощущает и определяет. Влияние воспитания и окружения человека на его гендерную идентичность — весьма спорный вопрос, требующий научного изучения.

Трансгендерными людьми считаются те, у которых гендерная идентичность не совпадает с приписанным при рождении полом.

Биологический аспект 
При нормальном внутриутробном развитии внешние половые признаки соответствуют биологическому полу, который и определяется правильно.

В некоторых случаях ребёнок не вписывается в строгие определения мужского и женского пола, их число может достигать 1,7 %, из которых 0,5 % обусловлены неоднозначными на вид гениталиями. При этом ребёнок имеет вполне определённый хромосомный пол. Среди других причин — аномалии, связанные с хромосомами, половыми железами или гормонами. Эти случаи собраны под названием интерсекс.

Интерсекс-вариации не всегда означают хромосомный сбой. Неоднозначно выглядящие половые признаки могут иметь место и при XY и XX (мужском или женском) наборе хромосом. Такой ребёнок имеет все шансы вырасти здоровым взрослым человеком своего пола.
Согласно выводам учёных, ребёнка с XX и XY набором хромосом лучше воспитывать в соответствии с хромосомным полом.

В данный момент невозможно изменить хромосомный пол человека. Также невозможно придать человеку «новые» половые органы взамен удалённых.

Операции по «коррекции» пола интерсекс-людей часто имеют пожизненные крайне негативные последствия для здоровья: бесплодие, потеря чувствительности, потеря сексуальной функции, проблемы с мочеиспусканием, боль, шрамы, необходимость всю жизнь принимать заместительную гормональную терапию, психологические травмы и депрессия. Также в некоторых случаях для человека выбирают ошибочный пол.

Этический аспект 
Стандартной медицинской практикой в большинстве стран мира являются калечащие и необратимые «нормализующие» операции, которые часто проводят ещё в младенчестве, обычно называемые IGM — Intersex Genital Mutilation. Разумеется, ни о каком осознанном решении пациента здесь речи не идёт. Такие операции проводят лишь для того, чтобы придать ребёнку внешний вид (и поведение), соответствующие такому-то полу.

Христиана Фёллинг 
Так, жительница Германии Христиана Фёллинг родилась с женским набором хромосом, но с гормональным расстройством, что стало причиной неоднозначного вида гениталий, а в юности — и роста бороды.

При удалении аппендицита в её 14 лет врачи обнаружили у неё полный набор женских половых органов и никаких мужских, но сообщили ей, будто у неё «смесь мужских и женских органов». Ей провели тест ДНК, но результаты теста от неё также скрыли. В 1977 году ей удалили все половые органы, включая репродуктивные.

Через некоторое время Христиана захотела жить как женщина. В 2006 году она получила свои медицинские записи и узнала суть операции в 1977 году.

Христиана подала в суд и отсудила 100 000 евро, также она подала ходатайство в суд о смене своего юридического пола на женский.

Дэвид Рэймер 
Дэвид Рэймер был рождён мальчиком, но в 8 месяцев в связи с фимозом ему назначили обрезание. Операция прошла неудачно, пенис не подлежал восстановлению.

Посмотрев телепередачу про транссексуальность, родители Дэвида обратились к профессору Джону Мани, который им посоветовал растить ребёнка как девочку. Дэвиду удалили яички и остатки пениса и стали называть Брендой.

Однако сам Дэвид не считал себя девочкой, с восьми — девяти лет демонстрируя поведение, характерное для мальчиков. Из-за этого ребёнок подвергался насмешкам со стороны сверстников, отчего часто страдал депрессиями. Кроме того, внешность и фигура Дэвида-Бренды сохраняли мужеподобность.

В подростковом возрасте он должен был пройти последнюю операцию — по созданию искусственной вагины. Однако от операции он отказался. Тогда же отец Реймера открыл ему правду. Дэвид предпринял три неудачных попытки суицида, последняя из которых на некоторое время ввела его в кому. После этого Дэвид решил вести образ жизни, соответствующий его принадлежности к мужскому полу. Он снова прошёл через гормональную терапию и перенёс операцию по восстановлению первичных мужских половых признаков.
Реймер женился и усыновил троих детей.

Тем не менее, новый образ жизни не решил психологических проблем Дэвида. После смерти брата, вызванной передозировкой антидепрессантов, он впал в депрессию, потерял работу и расстался с женой. В возрасте 38 лет Дэвид Реймер покончил жизнь самоубийством.

Примечания

Литература 
  

Пол человека
Гендерная идентичность
Трансгендерность
Интерсекс-тематика в медицине